Rozanes ist der Familienname von:

Abraham Rozanes, jüdischer Gelehrter des 18. Jahrhunderts
Eli Rozanes ha-Levi,  Großrabbiner der Türkei in Konstantinopel